

Біологія 
 Едельвейс () — рід дводольних рослин сімейства Asteraceae.
 Едельвейс альпійський — вид високогірних багаторічних трав'янистих рослин з роду Едельвейс.
 «Едельвейс» — сорт австрійського пшеничного пива.

Військова справа 
 «Едельвейс» — колишня назва 17-го загону спеціального призначення Військ національної гвардії Росії.
 «Едельвейс» — 10-та окрема гірсько-штурмова бригада ЗС України, м. Коломия.
 «Едельвейс» — прізвисько 1-ї гірськопіхотної дивізії Вермахта.
 «Едельвейс» — німецька бомбардувальна 51-ша ескадра люфтваффе.
 Операція «Едельвейс» — кодове найменування плану операції Вермахту із захоплення Кавказу влітку 1942 року.

Різне 
 «Едельвейс» — другий альбом групи «Drezden».
 «Едельвейс» — пісня з мюзиклу «Звуки музики».